Тери́берка — название ряда географических объектов в России:
 Териберка — село в Кольском районе Мурманской области.
 Териберка — река в Мурманской области, впадает в Баренцево море.
 Териберка — муниципальное образование в Кольском районе Мурманской области.

См. также 
 Териберский